Kala může být:

geografické pojmy
 Kala (Třebotov) – osada v okrese Praha-západ, část obce Třebotov
 Ičan Kala – malé opevněné vnitřní město v uzbeckém městě Chiva

příjmení osob
 Miloslav Kala (* 1963) – český politik

jiný význam

 kala – jiný český název pro rostlinu, používanou jako květinu do svatebních kytic. Jde o rostlinu z čeledi áronovitých (Araceae) známou pod názvy Zantedeschia aethiopica, Zantedeschia elliottiana, Zantedeschia rehmannii, Calla aethiopica či Richardia africana, česky kornoutice africká, botanicky nesprávně lilie kala (pokojová okrasná rostlina)
 Aššur-bél-kala – starověký král Asýrie

Externí odkazy